

Топоніми

Повіт Фува

Персоналії 
Фува — японське прізвище.